Роберт Абела (; род. 7 декабря 1977 года, Слима) — мальтийский юрист и политик. Премьер-министр Мальты с 13 января 2020 года.

Биография 
Родился в семье будущего президента Мальты Джорджа Абелы и его жены . В молодости занимался бодибилдингом и играл в футбольной сборной.

Абела изучал юриспруденцию в Мальтийском университете, где встретил свою будущую жену Лидию. Он работал в семейной юридической фирме Abela Advocates, специализирующейся на трудовом праве.

В 2017 году избран членом Палаты представителей. Был юридическим советником премьер-министра Джозефа Муската.

В 2008 году он женился на Лидии Абеле, секретаре исполнительного комитета Лейбористской партии, с которой у него есть дочь по имени Джорджия Мэй, родившаяся в 2012 году.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Мальтийского университета
Члены Палаты представителей Мальты
Премьер-министры Мальты
Действующие руководители государств
Правители XXI века
Члены Лейбористской партии (Мальта)
Специалисты по трудовому праву
Дети президентов
Премьер-министры, вступившие в должность в 2020 году
Премьер-министры, вступившие в должность в 2022 году